Spojení písmen Y a T může mít různé významy:

YT 
 YT – kód ISO 3166-2 pro Mayotte
 CA-YT – kód ISO 3166-2 pro Yukon Territory
 YouTube

.yt 
 .yt – internetová doména nejvyššího řádu pro Mayotte